Les bruches sont de petits insectes de  de long de l'ordre des coléoptères, dont les larves vivent à l'intérieur de graines et de fruits de diverses espèces végétales, notamment les graines de fabacées (ou légumineuses). Le terme s'applique à différentes espèces appartenant à plusieurs genres de la famille des Chrysomélidés. Le genre principal est le genre Bruchus.

En agriculture, ces insectes peuvent causer des dégâts aux réserves de graines, notamment dans les pays chauds. Leur activité est très réduite voire annihilée par le froid. Un moyen de lutte consiste à congeler la semences lors de gelée ou dans un congélateur. Un procédé par la chimie de synthèse consiste à traiter les cultures à l'aide d'insecticides lors de la floraison, et à désinfecter les graines et les locaux de stockage.

Espèces appelées bruches 
 Bruche brésilienne - Zabrotes subfasciatus 
 Bruche chinoise - Callosobruchus chinensis
 Bruche de la fève - Bruchus rufimanus
 Bruche de la gourgane - Bruchus rufimanus
 Bruche du haricot - Acanthoscelides obtectus
 Bruche de la lentille - Bruchus lentis
 Bruche des lentilles - Bruchus signaticornis 
 Bruche du pois - Bruchus pisorum
 Bruche à quatre taches - Callosobruchus maculatus
 Bruche de la vesce - Bruchus brachialis

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Bruchinae
 Insecte ravageur
 Charançon

Liens externes 
 Harison Fidelis Andriamasintseheno Les bruches, ravageurs de légumineuses dans le Nord-Ouest de Madagascar. Service Provincial de la Protection des Végétaux de Mahajanga. Direction de la Protection des Végétaux.
 Les Bruches – par Alex Delobel – paru dans insectes 

Type d'insecte ravageur
Coléoptère (nom vernaculaire)
Nom d'insecte ambigu